Милош Раонић је бранио титулу, али је одлучио да те године наступи у Бризбејну.

Јанко Типсаревић је освојио титулу победивши у финалу Роберто Баутисту Агута са 3–6, 6–1, 6–3.

Носиоци 

Прва четири носилаца су слободни у првом колу:

  Томаш Бердих (четвртфинале)
  '''Јанко Типсаревић (победник) 
  Марин Чилић (четвртфинале) 
  Станислас Вавринка ''(четвртфинале)

<li> Беноа Пер (полуфинале)
<li> Робин Хасе (друго коло)
<li> Лу Јен-сјун (прво коло)
<li> Го Соеда (четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 2013.
 Квалификације - Ченај 2013.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2013.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно